Fortrængning betyder skubbe væk. Ordet er blevet brugt i forskellig sammenhæng, f.eks.:

 Inden for fysikken. Arkimedes er tillagt sætningen: Nedsænkes et legeme i vand vil det fortrænge vand svarende til dets volumen

 Inden for psykologien og psykoanalysen. Her bruger man i overensstemmelse med Sigmund Freuds lære ordet til at betegne en ubevidst undertrykkelse af  negative oplevelser, følelser og tanker. Fortrængte tanker kan imidlertid vende tilbage i form af psykiske lidelser, der kan være behandlingskrævende. Se fortrængning (psykologi)

 Inden for økonomi bruges udtrykket fortrængning især om de afledte virkninger af finanspolitik, der kan reducere den umiddelbare betydning af finanspolitikken for den samlede efterspørgsel i økonomien. Afhængigt af situationen kan finanspolitikken således påvirke renten og/eller valutakursen og dermed påvirke investeringer og/eller nettoeksport i modsat retning af den oprindelige finanspolitiske ændring. Fortrængningseffekter bruges også i bredere samfundsøkonomisk betydning om det fænomen, at et tiltag skaber nogle side-effekter, som trækker i modsat retning af det oprindelige tiltag. F.eks. kan flere offentlige stillinger i et erhverv fortrænge private arbejdspladser. Se fortrængning (økonomi)

Fysik
Psykologi
Makroøkonomi